! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 156001–156100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 156101–156200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 156201–156300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 156301–156400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 156401–156500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 156501–156600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 156601–156700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 156701–156800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 156801–156900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 156901–157000 [ editare]

Lista planetelor minore (156001-157000)